Gilberto Mestrinho é um bairro do município brasileiro de Manaus, capital do estado do Amazonas. Localiza-se na Zona Leste da cidade. 

Sua origem deu-se através de uma ocupação irregular de terras a partir de 1995. A homologação do bairro como oficial deu-se em 2010, até quando era parte do bairro São José IV.

Sua principal avenida é a Londres e Iraque, sendo nesta última onde se encontra o principal comércio do bairro e a principal e única escola. O Centro fica a quase 50 km de distância. Possui um fraco sistema de transporte coletivo. Possui duas linhas de ônibus que liga o Centro ao bairro, dependendo de alguns ônibus alimentadores que interligam ao Terminal de Ônibus do São José (T5).

De acordo com estimativas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas (SEDECTI), sua população era de  em 2017.

Origens do bairro 
O bairro surgiu em 1995, da invasão de terras na região.

Ver também 
 Lista de bairros de Manaus
 Zona Leste de Manaus

Bairros de Manaus
Zona Leste de Manaus